Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1892 rozegrano w dniach 27 czerwca – 7 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Lottie Dod -  Blanche Bingley Hillyard, 6–1, 6–1

Gra podwójna mężczyzn 
 Ernest Lewis /  Harold Barlow -  Wilfred Baddeley /  Herbert Baddeley, 4–6, 6–2, 8–6, 6–4

Przypisy 

1892 w tenisie ziemnym
1892 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat